Vezio ist der Name folgender Orte:

 Vezio TI, Ort in der Gemeinde Alto Malcantone, Schweiz
 Vezio (Perledo), Ort in der Gemeinde Perledo, Italien